San Pietro (ital. für St. Peter) bezeichnet: 

Orte in Italien: 
 San Pietro a Maida in der Provinz Catanzaro
 San Pietro al Natisone in der Provinz Udine
 San Pietro al Tanagro in der Provinz Salerno
 San Pietro Apostolo in der Provinz Catanzaro
 San Pietro Avellana in der Provinz Isernia
 San Pietro Clarenza in der Provinz Catania
 San Pietro di Cadore in der Provinz Belluno
 San Pietro di Caridà in der Provinz Reggio Calabria
 San Pietro di Feletto in der Provinz Treviso
 San Pietro di Morubio in der Provinz Verona
 San Pietro in Amantea in der Provinz Cosenza
 San Pietro in Cariano in der Provinz Verona
 San Pietro in Casale in der Provinz Bologna
 San Pietro in Cerro in der Provinz Piacenza
 San Pietro in Gu in der Provinz Padova
 San Pietro in Guarano in der Provinz Cosenza
 San Pietro in Lama in der Provinz Lecce
 San Pietro Infine in der Provinz Caserta
 San Pietro Mosezzo in der Provinz Novara
 San Pietro Mussolino in der Provinz Vicenza
 San Pietro Val Lemina in der Provinz Turin
 San Pietro Vernotico in der Provinz Brindisi
 San Pietro Viminario in der Provinz Padua
 Ponte San Pietro in der Provinz Bergamo
 Settimo San Pietro auf Sardinien
 San Pietro, Ortsteil der Gemeinde Coassolo Torinese in der Provinz Turin

Orte in der Schweiz:
 San Pietro (TI), Ortsteil von Stabio, Kanton Tessin

Inseln in Italien:
 San Pietro (Insel), eine Insel vor Sardinien
 San Pietro di Castello, eine Insel vor Venedig
 Eine Insel der Isole di Cheradi

Kirchen in Italien:
 San Pietro, Kathedrale von Bologna
 San Pietro in Gessate, Mailand
 San Pietro in Vaticano, den Petersdom in Rom
 San Pietro in Vincoli, eine Kirche in Rom
 San Pietro in Montorio. eine Kirche in Rom
 San Pietro di Castello, Kirche auf der gleichnamigen Insel vor Venedig
 San Pietro di Sorres, Kirche und Kloster auf Sardinien 
 San Pietro (Perugia), Kirche und Kloster in Perugia, Umbrien

Kirchen in San Marino:
 San Pietro (San Marino), eine Kirche in der Stadt San Marino

Kirchen in der Schweiz:
 San Pietro (Astano), eine Kirche in Astano

Siehe auch: 
 Castel San Pietro
 Basilika San Piero a Grado
 Ville San Pietro
 Sampietro
 Die Schlacht um San Pietro, Dokumentarfilm von John Huston